Elitserien è il massimo livello professionistico del campionato svedese di bandy.

I primi campionati di bandy svedesi risalgono al 1907. Dal 1931 la serie era nota come Division 1 e dal 1981 come Allsvenskan, mentre la prima stagione sotto il nome Elitserien è stata giocata nel 2007-2008.

Albo d'oro maschile

Note

Voci correlate 
 Bandy

Collegamenti esterni
 

Competizioni di bandy
Bandy in Svezia